Тенерија има више значења:

 Тенерија (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенерија, Пуебло Нуево (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тенерија (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тенерија (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику